Tuczno peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Tuczno, ville de la voïvodie de Poméranie occidentale
 Tuczno, gmina de la voïvodie de Poméranie occidentale
 Tuczno, village de la voïvodie de Lubusz
 Tuczno, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Tuczno, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie